OSRC est un sigle qui peut désigner :

Sciences
 OSRC, Operating System Research Center, centre de recherche sur les systèmes d'exploitation
 OSRC, Open Source Remote Control, systèmes de contrôle à distance de l'open source
 OSRC,	On-Surface Radiation Condition, conditions de rayonnement de surface, dans le domaine de la diffusion des ondes à haute fréquence

Organisations
 OSRC, Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire

Références

Homonymie d'acronyme
Code